Тверски:

 Тверски, Амос — пионер когнитивной науки.
 Тверски, Женя — израильский политический деятель.